Jméno Ján Svetlík nosí více osob:
 Jan Svetlík (architekt) – slovenský architekt
 Jan Svetlík (jazykovědec) – slovenský jazykovědec
 Ján Svetlík (pilot) – slovenský bojový pilot